Rivelatore – sinonimo di sensore.
Rivelatore – sinonimo di bagno di sviluppo.
Rivelatore – in radiotecnica, è lo stadio del radioricevitore dove avviene la demodulazione del segnale ricevuto, il segnale che giunge al rivelatore è generalmente modulato o in ampiezza (AM) o in frequenza (FM).

Pagine correlate 
 Rilevatore